Кизим — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кизим, Василий Кириллович (1921—?) — советский государственный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Кизим, Игорь Юрьевич (род. 1961) — украинский дипломат.
 Кизим, Леонид Денисович (1941—2010) — советский космонавт, дважды Герой Советского Союза, генерал-полковник.
 Кизим, Николай Александрович (род. 1955) — советский, украинский экономист; доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии наук Украины.